Чемпионат Узбекистана по мини-футболу () — соревнование среди профессиональных узбекских мини-футбольных клубов. Проводится Ассоциацией футзала Узбекистана с 1996 года. Наиболее титулованным клубом является столичный «Ардус», завоевавший шесть титулов чемпиона Республики.

Сезоны

Количество титулов

Лучшие бомбардиры

См. также 
 Кубок Узбекистана по мини-футболу

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Узбекистана на сайте futsalplanet.com
 Официальный сайт Ассоциации футзала Узбекистана

Узбекистан
Мини-футбол